Flughafen Lyon steht für:

 Flughafen Lyon Saint-Exupéry, früher Aéroport Satolas
 Flughafen Lyon-Bron, kleinerer und älterer Flughafen von Lyon